Општина Неа Пропондида () општина је у Грчкој. По подацима из 2011. године број становника у општини је био 36.500. Административни центар је град Неа Мудања.

Становништво

Референце

Спољашње везе 

Округ Халкидики
Општине у Грчкој